Stadtbezirk Ost steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Amsterdam, siehe Amsterdam-Oost
 Bochum, siehe Bochum-Ost
 Bremen, siehe Bremen-Ost
 Dortmund, siehe Stadtbezirk Innenstadt-Ost (Dortmund)
 Dresden, siehe Dresden-Ost
 Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-Ost
 Gelsenkirchen, siehe Gelsenkirchen-Ost
 Halle (Saale), siehe Halle-Ost
 Ingolstadt, siehe Ingolstadt Ost
 Krefeld, siehe Krefeld-Ost
 Leipzig, siehe Leipzig-Ost
 Moskau, siehe Östlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Mönchengladbach, siehe Mönchengladbach Ost
 Münster, siehe Münster-Ost
 Plauen, siehe Stadtgebiet Ost (Plauen)
 Stuttgart, siehe Stuttgart-Ost
 Zwickau, siehe Zwickau-Ost